Il singolare del Barcelona Ladies Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

Roberta Vinci era la detentrice del titolo, ma ha perso in finale contro Francesca Schiavone 6–1, 6–1.

Teste di serie

  Francesca Schiavone (campionessa)
  Aravane Rezaï (primo turno)
  María José Martínez Sánchez (secondo turno)
  Marija Kirilenko (secondo turno)

 Sorana Cîrstea (secondo turno)
 Gisela Dulko (primo turno)
 Carla Suárez Navarro (quarti di finale)
 Lucie Šafářová (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Barcelona Ladies Open 2010